Липове́цкий — фамилия.

Известные носители 
 Липовецкий, Арон (Александр Иосифович; род. 1954) — израильский математик-прикладник, поэт и переводчик.
 Липовецкий, Жиль (Gilles Lipovetsky, род. 1944) — французский философ и социолог.
 Липовецкий, Марк Наумович (род. 1964) — российский и американский литературовед и литературный критик.
 Липовецкий, Олег Михайлович (род. 1973) — российский театральный режиссёр.

См. также